Amandine Lhote (née en 1986), une kayakiste française ;
 André Lhote (1885-1962), un peintre cubiste et théoricien de l'art français ;
 Éric Lhote (1949-2017), un joueur de football français ;
 François Lhote (1743-1808), un architecte français ;
 Henri Lhote (1903-1991), un préhistorien français ;
 Jean Lhote (1925-2009), un historien français ;
 Louis Marie Jules Lhote (1827-1890), un peintre français ;
 Olivier Lhote (né en 1965), un auteur de livres pour la jeunesse.